Пит Марте́н (; настоящее имя — Юбе́р Жак Марте́н (Hubert Jacques Martin); 9 декабря 1943, Норанда, Квебек, Канада — 30 ноября 2008, Руэн-Норанда, Квебек, Канада)  — бывший канадский хоккеист, центральный нападающий. Мартен провел в Национальной хоккейной лиге 17 сезонов, выступая за клубы «Детройт Ред Уингз», «Бостон Брюинз», «Чикаго Блэкхокс» и «Ванкувер Кэнакс».

Биография

Игровая карьера 
Начал свою профессиональную карьеру в системе клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз». Регулярно стал играть за основную команду с сезона 1963-64. В сезоне 1965-66 был обменян в клуб «Бостон Брюинз», где надолго не задержался. В мае 1967 года Мартен стал частью большой сделки по обмену между «Бостон Брюинз» и «Чикаго Блэкхокс». Мартен вместе с  и  отправился в «Чикаго»; «Бостон» взамен получил Фила Эспозито, Кена Ходжа и Фреда Стэнфилда, которые впоследствии станут ключевым игроками «Бостона», выигрывавшего Кубок Стэнли дважды в начале 70-х. Мартен тоже выиграл от этого обмена, проведя в «Чикаго» 10 сезонов и запомнившись как квалифицированный центрфорвард, при необходимости способный помочь обороне. Мартен принимал участие в Матчах всех звёзд 4 раза подряд: с 1971 по 1974 годы.

В регулярных чемпионатах НХЛ Мартен провел 1101 матч, забросив 324 шайбы, сделав 485 голевых передач и набрав 809 очков. В своем статистически лучшем сезоне (1972-73) он набрал 90 очков и сделал 61 голевую передачу (оба показателя — лучшие в карьере), а также забросил 10 шайб в плей-офф, чем помог «Чикаго» добраться до финала Кубка Стэнли. «Чикаго» с Мартеном в составе также выходил в финал Кубка Стэнли в сезоне 1970-71, но в обоих случаях проигрывал финальную серию клубу «Монреаль Канадиенс».

Смерть 
30 ноября 2008 года Мартен был объявлен пропавшим без вести после аварии на снегоходе, произошедшей на озере Канасута близ Руэн-Норанды, провинция Квебек. Мартен провалился на своем снегоходе под лёд озера после того, как лёд треснул под снегоходом его друга, следовавшего впереди. Друг Мартена, тоже провалившийся под лёд, и еще один человек, прибывший на помощь, пытались помочь ему, но безуспешно. Оба были эвакуированы с опасного льда вертолетом. 1 декабря Мартен был объявлен погибшим. 2 декабря его тело было поднято из-подо льда.

Достижения 
 Билл Мастертон Трофи (1970)
 Матч всех звёзд НХЛ (1971, 1972, 1973, 1974)

Статистика

См. также 
Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Примечания

Ссылки 
 
 Биография на сайте Legends Of Hockey

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные центральные нападающие
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Погибшие в снегоходных авариях
Утонувшие
Обладатели Билл Мастертон Трофи
Президенты Ассоциации игроков НХЛ